Tadeo ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Tadeo (geb. 1929), italienischer Opernsänger (Bass)
 Sheyla Tadeo (geb. 1973), mexikanische Schauspielerin